

Роулі — місто, штат Айова
 Роулі — місто, штат Массачусетс
 Роулі — переписна місцевість, штат Массачусетс